Кеті Мей була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Мері Гемм.

Третя сіяна Лора Дюпонт виграла титул, у фіналі перемігши Ненсі Річі з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1977